Dana steht für:
 Dana (Name), einen Vor- und Familienname – dort auch zu Namensträgern
 Dāna, den Begriff „Gabe“ in Indien
 Dana, eine andere Schreibweise der Gottheit Danu

Orte in den Vereinigten Staaten
 Dana (Illinois), Ort im LaSalle County, Illinois
 Dana (Indiana), Ort im Vermillion County, Indiana
 Dana (Iowa), Stadt im Greene County, Iowa
 Dana (Kalifornien), Ort im Shasta County, Kalifornien
 Dana (Kentucky), Ort im Floyd County, Kentucky
 Dana (North Carolina), Gemeindefreies Gebiet im Henderson County, North Carolina
 Dana (North Dakota), Ort im Emmons County, North Dakota
 Dana Center (Massachusetts), Ort im Worcester County, Massachusetts
 Dana Point (Kalifornien), Stadt im Orange County, Kalifornien

Weitere geographische Bezeichnungen
 Dana (Myagdi), Ort und VDC im Distrikt Myagdi (Nepal)
 Dana (Jordanien), eine Ortschaft nahe at-Tafila in Jordanien
 Wadi Dana, ein Tal bei der gleichnamigen Ortschaft in Jordanien
 Biosphärenreservat Dana, umfasst das Wadi Dana und die gleichnamige Ortschaft
 Dana (Nord), Ort und frühbyzantinische Siedlung in Syrien
 Dana (Süd), Ort und frühbyzantinische Siedlung in Syrien
 Dana (Taprobane), Stadt im antiken Taprobane, möglicherweise das heutige Tangalle in Sri Lanka
 Dana, ein Nebenfluss des Irebere in Osttimor
 Pamana, eine Insel des Rotiarchipels
 Ndana (Sawu), eine Insel des Sawuarchipels
 Dana Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika
 Dana-Gletscher, diverse Gletscher
 Dana Mountains, Gebirge im Palmerland, Antarktika

Unternehmen
 Dana, ehemaliges litauisches Textilunternehmen, siehe AB Koton#Nachgeschichte
 Dana Incorporated, ein US-amerikanischer Kraftfahrzeug-Zulieferer
 Maskinfabriken Dana, dänischer Automobilhersteller
 DANA Türen, eine österreichische Türenproduktion in Spital am Pyhrn, Markenänderung beginnend 2012 infolge der Umfirmierung zu JELD-WEN Türen GmbH
 Dana Air, eine nigerianische Fluggesellschaft

DANA steht als Abkürzung für:
 Datenschutz Nachrichten, eine Fachzeitschrift der Deutschen Vereinigung für Datenschutz
 Dělo Automobilní Nabíjené Automaticky, eine tschechische Radpanzerhaubitze, siehe DANA (Geschütz)
 Deutsche Allgemeine Nachrichtenagentur (1945–1946), Vorläufer der Deutschen Presseagentur (dpa) in der amerikanischen Besatzungszone
 de.admin.news.announce, eine Newsgroup in der Usenet-Hierarchie de.*
 dümmster anzunehmender Netzwerk-Administrator, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)

Sonstiges:
 Dana-Farber Cancer Institute, ein Krebsforschungszentrum in den Vereinigten Staaten
 Systematik der Minerale nach Dana, Einteilung von Mineralen nach James Dwight Dana
 Dana Foundation, US-amerikanische Stiftung

Siehe auch:
 Danna

Abkürzung